Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2011. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 23. bis 25. Juli 2011 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 26 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Saanen